Финал Кубка ярмарок 1962 — 4-й финал Кубка ярмарок. Прошёл 8 сентября 1962 года на стадионе «Месталья» в Валенсии и 12 сентября 1962 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

«Валенсия» победила по итогам двух игр с общим счётом 7:3.

Путь к финалу

Матчи 
Первый матч

Второй матч

См. также 
 Кубок ярмарок 1961/1962

Кубок ярмарок 1962
Кубок ярмарок 1962
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Кубок ярмарок 1961/1962
1962
Кубок ярмарок
Сентябрь 1962 года
События 8 сентября
События 12 сентября
Спорт в Испании в 1962 году
Международные соревнования по футболу в Испании